O Portal do Vale Tudo (PVT) é um site de esportes especializado em MMA.

História 
Foi fundado em 2001 pelo jornalista Gleidson Venga e hoje conta com um fórum de discussão que reúne a maior comunidade de debates abertos sobre luta em língua portuguesa do mundo.

Em 2009, o jornalista Marcelo Alonso, editor da revista Tatame durante treze anos e um dos principais repórteres e fotógrafos do mundo na área de lutas, passou a ser o editor do portal. Alonso expandiu o conteúdo para o inglês e fechou parceria com o site Sherdog, líder no mercado americano de MMA, passando a ser provedor de notícias de MMA brasileiro para o Sherdog.

Com a chegada de Alonso, foi criada também a PVT Mag, a primeira revista digital gratuita de lutas publicada, simultaneamente, em português e inglês.

Em julho de 2010, o portal fechou parceria com o jornalista Fernando Kallás, comentarista de MMA e UFC nos canais SporTV e Combate, para a criação do primeiro podcast de MMA do Brasil, a Rádio PVT.

Estatísticas 
O portal conta com uma audiência estimada de 220 mil usuários únicos por mês, a maioria absoluta vindos do Brasil, sendo que quase 80% do sexo masculino. Já o fórum conta com uma audiência estimada de 180 mil usuários únicos, igualmente a maioria absoluta do Brasil e em grande parte do sexo masculino.

Ligações externas 
 
 

Websites do Brasil
Artes marciais mistas